Alberto Azzo I – marchese di Ancona e Milano, conte di Luni, Genova e Tortona e primo membro degli Este in periodo antecedente l'arrivo a Ferrara, spostando progressivamente la sua casata verso Este
 Alberto Azzo II d'Este – marchese di Milano, conte di Luni, Genova e Tortona e primo della linea dei marchesi d'Este
 Alberto V d'Este – marchese e signore di Ferrara e di Modena